Classe Daring (cacciatorpediniere 1893)
 Classe Daring (cacciatorpediniere 1949)
 Classe Type 45 nota anche come Classe Daring